Горники — топоним:

Украина 
 Горники — село, Волынская область
 Горники — село, Ровненская область